2 jeziora w Polsce
 Jezioro Zaleskie – jezioro na Wysoczyźnie Świeckiej, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Świekatowo;
 Jezioro Zaleskie – jezioro na Pojezierzu Krajeńskim, w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Złotów;

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)